Arcas bezeichnet:

 mehrere Gestalten der griechischen Mythologie, siehe Arkas (Begriffsklärung)
 eine US-amerikanische Höhenforschungsrakete, siehe Arcas (Rakete)
 eine Gemeinde in Portugal, siehe Arcas (Macedo de Cavaleiros)
 eine Gemeinde in Spanien, siehe Arcas (Cuenca)
 Julián Arcas (1832–1882), spanischer Gitarrist und Komponist
 einen Platz in der Churer Altstadt, siehe Arcas (Chur)
 Cayos Arcas, eine mexikanische Inselgruppe auf der Campeche-Bank vor Yucatan
 Arques (Aude) auf Okzitanisch
 Arques (Aveyron) auf Okzitanisch

pt:Arcas